«Кристалл» — пляжный футбольный клуб из Санкт-Петербурга, образован в 2006 году Олегом Бариновым и Константином Голощаповым для участия в Кубке Санкт-Петербурга по пляжному футболу на базе коллектива «Полюс», принимавшего участие в любительских футбольных турнирах Санкт-Петербурга. Участвует в чемпионатах страны на высшем уровне с 2011 года.

История 
В 2012 году «Кристалл» вошел в структуру холдинга Nova Group. Уже в своём дебютном сезоне «Кристалл» стал серебряным призером чемпионата России.

В 2013 году клуб впервые стал чемпионом России, а в следующем году одержал победу в турнире Euro Winners Cup (Кубок европейских чемпионов). В 2015 году «Кристалл» снова завоевал золото в Euro Winners Cup, стал двукратным чемпионом России и впервые в истории — обладателем Кубка России.

В 2018 году «Кристалл» получил звание четырехкратного чемпиона России, стал трехкратным обладателем Кубка России и впервые в своей истории обладателем Суперкубка России. В 2019 году завоевал пятое чемпионство.

Основные достижения 
 Чемпионат России
 Чемпион: 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022
 Серебряный призер: 2012, 2014, 2017
 Кубок России
 Обладатель: 2015, 2017, 2018, 2021, 2022
 Бронзовый призер: 2012, 2016
 Суперкубок России
 Обладатель: 2018
 Кубок европейских чемпионов
 Обладатель: 2014, 2015, 2020, 2021
 Серебряный призёр: 2018
 Другое
 Победитель I Всероссийских пляжных игр (2015) 
 Победитель Международного турнира Nazare Cup (2018)
 Победитель Международного турнира Open Beach Soccer League (2013, 2015)
 Победитель Международного турнира International Beach Soccer Cup (2017, 2018)

Примечания

Ссылки 
 
Профайл клуба на сайте Beach Soccer Russia
Профайл клуба на сайте beachsoccer.ru
 Профайл клуба на сайте Beach Soccer Worldwide 

Пляжные футбольные клубы России
Футбол в Санкт-Петербурге
Спортивные клубы Санкт-Петербурга